Сергей Павлович Стрелко́в:
 Стрелков, Сергей Павлович (1905—1974) — профессор МГУ, заведующий кафедрой физического факультета МГУ.
 Стрелков, Сергей Павлович — конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии.